Duyung (Takeran)
 Duyung (Trawas)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing